Темна матерія — гіпотетична форма матерії, котра не створює електромагнітного випромінювання та не взаємодіє з ним.

В мистецтві 
 «Темна матерія» () — канадський телесеріал 2015 року.
 «Темна матерія» () — американський фільм 2007 року.
 «Темні матерії: Заплутані, проте правдиві» () — американський телесеріал 2011 року.
 «Темні матерії» () — 11 епізод 1 сезона телесеріалу «За межею можливого» (1995).
 «Темні матерії» () — фантастична трилогія Філіпа Пулмана.
 «Темна матерія» — роман Блейка Крауча.
 Dark Matter — дев'ятий студійний альбом британської рок-групи IQ.
 Dark Matter Dimensions () — четвертий студійний альбом шведської мелодик-дет-метал-групи Scar Symmetry.

Див. також 
 Темна

Примітки